Two Sevens Clash – pierwszy album Culture, wydany w 1977 roku. Jego tytuł (Zderzenie dwóch siódemek) nawiązywał do daty 7 lipca 1977 roku i apokaliptycznych przepowiedni na temat tego dnia.

Wyróżnienia 
Płyta została okrzyknięta jedną z najlepszych płyt reggae wszech czasów przez magazyn Rolling Stone

Lista utworów

Bibliografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy reggae
Albumy muzyczne wydane w roku 1977